Cattedrale della Trinità
 Cattedrale della Trinità – ad Accra
 Cattedrale della Trinità – ad Easton
 Cattedrale della Trinità – a Kiev
 Cattedrale della Trinità – a Kostroma
 Cattedrale della Trinità – a Little Rock
 Cattedrale della Trinità – a Miami
 Cattedrale della Trinità – a Phoenix
 Cattedrale della Trinità – a Pittsburgh
 Cattedrale della Trinità – a Pskov
 Cattedrale della Trinità – a Sacramento
 Cattedrale della Trinità - Izmailovskij – a San Pietroburgo
 Cattedrale della Trinità – nel Monastero di Aleksandr Nevskij 
 Cattedrale della Trinità – a Sergiev Posad

 Cattedrale della Santa Trinità
 Cattedrale della Santa Trinità – a Gibilterra
 Cattedrale della Santa Trinità – a Parigi

Pagine correlate 
 Cattedrale della Santissima Trinità 
 Chiesa della Trinità
 Chiesa della Santissima Trinità